Флагманская улица:
 Флагманская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Флагманская улица — улица в Севастополе.
 Флагманская улица — улица в Южно-Сахалинске.